Lenzenmühle ist der Name von Ortschaften und Mühlen

 Lenzenmühle (Aurachtal), Ortsteil der Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lenzenmühle (Kleinropperhausen), Weiler von Kleinropperhausen und einstige Wassermühle an der Grenff, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lenzenmühle (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern